Николай Кулаков:
 Кулаков, Николай Иванович (1925—1964) — скотник-пастух, Герой Социалистического Труда. 
 Кулаков, Николай Лазаревич (1880—1945) — российский военный деятель, атаман казачьего войска.
 Кулаков, Николай Михайлович (1908—1976) — советский вице-адмирал, Герой Советского Союза.
 Кулаков, Николай Тимофеевич (1899—?) — советский конструктор, лауреат Сталинской премии.
 Кулаков, Николай Фёдорович (около 1800 — 1839) — заведующий ботаническим садом (1823—1828) и минералогическим кабинетом (1828—1831, 1834—1837) Императорского Казанского университета. Примечания